Carrick kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carrick (ort i Australien), Tasmanien, Meander Valley,

Irland 

 Carrick (ort i Irland), Ulster, County Donegal,

USA 

 Carrick (ort i USA), Kalifornien, Siskiyou County,

Andra 
 Carrick, Cornwall - ett före detta distrikt i Cornwall, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar